Носиро:

 Носиро — город в Японии, расположенный в северо-западной части префектуры Акита.
 Носиро — лёгкий крейсер типа Агано, нёс службу в Императорском флоте Японии во время Второй мировой войны.
 Носиро Мару — японский вспомогательный крейсер времен Второй Мировой войны.